Авіакомпанії Португалії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Португалії.

Див. також 
 Аеропорти Португалії

Примітки

Посилання